III liga polska w piłce nożnej (1997/1998) – 46. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 145 drużyn, grając w 8 grupach systemem kołowym.

Grupa I (Środkowa) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Dolny Śląsk) 
Tabela końcowa:

 W rozgrywkach startował również SMS Sport Contact Wrocław, ale jego wyniki nie wliczały się do tabeli

Grupa III (Górny Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa IV (Kraków) 
Tabela końcowa:

Grupa V (Pomorze) 
Tabela końcowa:

Grupa VI (Poznań) 
Tabela końcowa:

Grupa VII (Mazury) 
Tabela końcowa:

Grupa VIII (Lublin) 
Tabela końcowa:

    = Baraże o awans do II ligi

    = Spadek z ligi

 Awans do II ligi: Piotrcovia Piotrków Trybunalski, Polar Wrocław, Grunwald Halemba i Stal Sanok.

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki grupy I 
 Wyniki grupy II 
 Wyniki grupy III 
 Wyniki grupy IV 
 Wyniki grupy V 
 Wyniki grupy VI 
 Wyniki grupy VII 
 Wyniki grupy VIII 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1997 w polskim sporcie
1998 w polskim sporcie